Die Bridgestone Doubles 1984 waren ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 5. bis 11. März 1984 statt.

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in der Präfektur Tokio